Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1989 — 57-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом в четвёртый раз стал лидский «Обувщик». Впервые с 1973 года турнир проходил в двух дивизионах.

Первая лига 

 Матч «Шинник» — СКИФ не был сыгран.

Вторая лига 
Во Вторую лигу было заявлено 24 команды, разделённые на две подгруппы. Победители подгрупп автоматически вышли в Первую лигу. Могилёвское «Торпедо» получило дополнительную квоту в Первой лиге из-за снятия бобруйского «Шинника».

Первая подгруппа

Вторая подгруппа

Первенство профсоюзов 
22 команды приняли участие в Первенстве добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов на призы газеты «Физкультурник Белоруссии». Они были разделены на две подгруппы. По четыре лучших коллектива вышли в финальный этап, где и был определён победитель.

Группа А

Группа Б

Финальный этап 
В финальном этапе учитываются результаты матчей в группах. Каждая команда проводит по два матча с представителями противоположной группы.

Ссылки 
 RSSSF
 Первая лига на kick-off.by
 Вторая лига на kick-off.by
 regional-football.ru
 Первенство ДФСОП на footbook.ru

Футбол в СССР в 1989 году
Спорт в Белоруссии в 1989 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу